Евло́ев (Евло́ева) — ингушская фамилия. Известные носители:

Евлоев 
 Евлоев, Ахмед Султанович (род. 1971) — актёр театра и кино, режиссёр. Народный артист Республики Ингушетия.
 Евлоев, Берд Аржбериевич (1888—1952) — борец, общественный и политический деятель.
 Евлоев, Ваха Суламбекович (род. 1960) — борец вольного стиля и государственный деятель, постоянный представитель Республики Ингушетия при Президенте Российской Федерации.
 Евлоев, Зялимхан Султанхамидович (род. 1963) — Председатель Народного Собрания Республики Ингушетия (с 2016 года).
 Евлоев, Магомед Мухажирович (1990—2011) — террорист-смертник, совершивший Теракт в аэропорту Домодедово.
 Евлоев, Магомед Яхьяевич (1971—2008) — юрист, правозащитник; владелец оппозиционного сайта Ингушетия.ру.
 Евлоев, Мовсар Магомедович (род. 1994) — российский боец смешанных единоборств, чемпион M-1 в легчайшем весе.
 Евлоев, Муса Гиланиевич (род. 1993) — российский борец греко-римского стиля.
 Евлоев, Муслим Мухажирович (род. 1995) — российский и киргизский борец вольного стиля.
 Евлоев, Суламбек Шахботович (1933—2008) — религиозный деятель, исламский богослов. Первый муфтий Республики Ингушетия.
 Евлоев, Юнус Вахаевич (род. 1984) — боец смешанных единоборств. Чемпион WFCA в наилегчайшем весе.

Евлоева 
 Евлоева, Рая Ахметовна (1945—2015) — советская и российская ингушская певица, композитор и хореограф, заслуженная артистка Российской Федерации (2003).